Манаенко — фамилия. Известные носители:

 Манаенко, Иван Ильич (1919—1985) — советский фехтовальщик и тренер.
 Манаенко, Кирилл Максимович (1870-е — 1940-е) — советский горняк. Герой Труда (1933).
 Манаенко, Яков Иванович (1912—1990) — советский cвинарь. Герой Социалистического Труда (1966).

См. также